Rhetra ist
ein slawisches Heiligtum, siehe Rethra
die Bezeichnung von spartanischen Gesetzesschriften (Große Rhetra, Kleine Rhetren), siehe Artikel Sparta